Manzano (zu Deutsch: Apfelbaum) bezeichnet:
 Manzano (Friaul-Julisch Venetien), eine Gemeinde in Friaul-Julisch Venetien
 Manzano (New Mexico), Census-designated place in New Mexico
 Manzano, einen Ortsteil der Gemeinde Mori im Trentino
 Manzano Mountains, einen Gebirgszug im US-Bundesstaat New Mexico
 Manzano Peak (3078 m), den höchsten Gipfel der Kette
 Manzano Nuclear Weapons Storage Area, ein ehemaliges Kernwaffenlager der USA nahe Albuquerque, New Mexico

El Manzano bezeichnet:
 El Manzano (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien
 El Manzano (Mendoza), Ort in der Provinz Mendoza, Argentinien
 El Manzano (Cordillera), Ort in der Provinz Cordillera, Chile
 El Manzano (Navidad), Ort in der Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Chile
 El Manzano (Las Cabras), Ort in der Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Chile
 El Manzano (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien

Manzano ist der Familienname folgender Personen:
 Gregorio Manzano (* 1956), spanischer Fußballtrainer
 Jesús Manzano (* 1978), spanischer Radrennfahrer

 Juan Francisco Manzano (1797–1853/1854), kubanischer Sklave und Schriftsteller
 Leonel Manzano (* 1984), amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Renato De Manzano (1907–1968), italienischer Fußballspieler 
 Sofia Manzano (* 1971), brasilianische Politikerin